blizanci
 Blizanci (znak), horoskopski znak
 Blizanci (zviježđe), zviježđe
 Blizanci (brojevi)

Naselja
 Blizanci (Čitluk, BiH), naselje u općini Čitluk, BiH
 Blizanci (Stari Grad, Sarajevo, BiH), naselje u općini Stari Grad, Sarajevo, BiH